Gaultklei; kleisoort
 GaultMillau; Frans bedrijf dat in diverse landen gastronomiegidsen uitbrengt
 Michael Gault; voetbalspeler uit Noord-Ierland
 Le Gault-Soigny; gemeente in het Franse departement Marne
 Le Gault-Perche; gemeente in het Franse departement Loir-et-Cher
 Le Gault-Saint-Denis; gemeente in het Franse departement Eure-et-Loir
 Marcilly-en-Gault; gemeente in het Franse departement Loir-et-Cher
 Quelaines-Saint-Gault; gemeente in het Franse departement Mayenne
 Saint-Cyr-du-Gault; gemeente in het Franse departement Loir-et-Cher